

Прізвище 
Дал (Dahl) — норвезьке прізвище.

 Арлін Дал — американська акторка.
 Ганс Дал — норвезький художник-пейзажист; батько художника Ганса Андреаса Дала.
 Ганс Андреас Дал — норвезький художник-пейзажист; син художника Ганса Дала.
 Ейліф Дал — норвезький ботанік.
 Раян Дал — інженер програмного забезпечення.
 Руалл (Роалд) Дал — валлійський письменник норвезького походження, автор казково-фантастичних творів та творів у жанрі фантастики жахів.
 Уле-Юган Дал — норвезький інформатик.
 Юган Крістіан Дал — норвезький живописець і графік, основоположник норвезького національного пейзажу.

Географія

Абревіатури 
 Декалітр

Кулінарія 
 Дал (страва) — суп із сочевиці, поширений у кухнях Азії

Див. також 
 Даль